Наталья Сергеевна Серова (род. 4 ноября 1979 года) — российский учёный, специалист в области лучевой диагностики, член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родилась 4 ноября 1979 года.

В 2003 году — с отличием окончила педиатрический факультет Российского государственного медицинского университета, специальность — врач-педиатр.

В 2006 году — защитила кандидатскую диссертацию, тема: «Лучевая диагностика сочетанных повреждений костей лицевого черепа и структур орбиты» (специальность 14.01.13 — лучевая диагностика, лучевая терапия).

В 2010 году — защитила докторскую диссертацию, тема: «Лучевая диагностика в стоматологической имплантологии» (специальности 14.01.13 — лучевая диагностика, лучевая терапия; 14.01.14 — стоматология).

В 2016 году — избрана членом-корреспондентом РАН.

В настоящее время — профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета.

Врач-эксперт Российского Центра судебно-медицинской экспертизы Министерства Здравоохранения РФ.

Дополнительное образование: квалификация «Преподаватель Высшей школы» (2008).

Семейное положение 

Замужем. Воспитывает двух дочерей (2003 и 2010 г.р.).

Научная деятельность 

Специалист в области лучевой диагностики.

Автор (и соавтор) более 500 научных публикаций, в том числе 4 монографий, 7 национальных руководств, 18 учебных пособий, 2 сборников клинических рекомендаций, утверждённых Министерством здравоохранения РФ, 14 патентов на изобретения.

Под её руководством защищена 21 диссертационная работа.

Индекс Хирша РИНЦ — 14

Индекс Хирша Scopus — 7

Направления научной работы 
 Лучевая диагностика в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Серова Н. С. разработала, научно обосновала и внедрила в клиническую практику комплексные алгоритмы диагностики, 3D-моделирования, виртуального планирования, интраоперационного контроля и послеоперационного мониторинга заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области. Специалист экспертного уровня в диагностике и мониторинге лечения стоматологических заболеваний.
 Лучевая диагностика в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Исследовала возможности неинвазивной диагностики заболеваний коронарных сосудов и миокарда (методами компьютерной, магнитно-резонансной томографии и МР-спектроскопии). Внедрила алгоритмы лучевого скрининга кальциноза коронарных артерий.
 Лучевая диагностика в мониторинге женского здоровья. Разработала УЗ-критерии оценки риска плацентарной недостаточности у женщин после ЭКО. Научно обосновала и внедрила в практику алгоритмы лучевого обследования пациенток с непальпируемыми образованиями молочных желез.
 Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии. Разработала и внедрила в клиническую практику методики функциональной компьютерной томографии позвоночника и крупных суставов, разработала критерии ранней диагностики осложнений после эндопротезирования суставов.
 Лучевая диагностика в урологии. Впервые предложила методики двухэнергетической компьютерной томографии в диагностике мочекаменной болезни. Внедрила технологии КТ-перфузии при заболевании почек.
 Лучевая диагностика и судебная медицина. Ведёт экспертную судебную деятельность по всем направлениям лучевой диагностики. Впервые в России внедряет технологии виртуальной лучевой аутопсии плодов и новорождённых.

Научно-организационная работа 
 Председатель экспертного совета по терапевтическим наукам ВАК при Минобрнауки России
 Председатель программного и научно-редакционного комитета Форума «Медицинская диагностика» и Всероссийского национального Конгресса «Радиология». Президент Национального Конгресса «Радиология — 2020»
 Президент АНО «Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов»
 Учредитель и первый заместитель главного редактора Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики (Russian Electronic Journal of Radiology / REJR) — ведущего научного журнала по специальности «лучевая диагностика» в России, включённого в список рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и входящий в международную базу цитирования Scopus
 Член редакционной коллегии научно-практического журнала «Медицинский вестник МВД»
Член редакционной коллегии научно-практического журнала "Анналы клинической и экспериментальной неврологии"
 Член Всероссийской ассоциации специалистов по лучевой диагностике, Европейской ассоциации радиологов (ESR), Европейской ассоциации радиологов области головы и шеи (ESHNR), Европейской ассоциации кардиорадиологов (ESCR), член комитета по лучевой диагностике Российского общества урологов (РОУ)
 Член диссертационного совета ДСУ 208.001.22 по специальности 3.1.25 — лучевая диагностика (медицинские науки)
 Член диссертационного совета ДСУ 208.001.23 по специальности 3.3.05 — судебная медицина (медицинские науки)
 Член МОО «Ассоциация полярников»
 Эксперт Российского научного фонда (РНФ)
 Эксперт РАН
 Секретарь Учебно-методической комиссии по лучевой диагностике и терапии УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию ВУЗов России
 Член коллектива Ведущей научной школы — лауреата Гранта Президента РФ 2012—2013 г.г. по теме «Разработка и внедрение алгоритмов применения высокотехнологичных неинвазивных методов лучевой диагностики в мониторинге женского здоровья и репродукции» (руководитель академик РАН С. К. Терновой)
 Член коллектива Ведущей научной школы — лауреата Гранта Президента РФ 2014—2015 г.г. по теме «Гибридные технологии лучевой медицины в сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии» (руководитель академик РАН С. К. Терновой)
 Член коллектива — лауреата Гранта РФФИ 2019—2021 г.г. по теме «Разработка гидродинамической модели кровотока в сердце по результатам объёмной томографии»

Клиническая работа 
Руководитель направления томографии Российско-Японского центра визуализации Сеченовского Университета.

Действующие медицинские сертификаты:
 Рентгенология (действующий сертификат с 2005 года; закончила клиническую ординатуру по специальности «рентгенология»)
 Компьютерная томография (свидетельства о повышении квалификации)
 Магнитно-резонансная томография (свидетельства о повышении квалификации)
 Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечения (действующий сертификат с 2015 года; профессиональная переподготовка)
 Ультразвуковая диагностика (действующий сертификат с 2016 года; профессиональная переподготовка)
 Радиационная безопасность (свидетельства о повышении квалификации)

Награды 
 2022: Лауреат премии Правительства РФ в области образования.
 2022: Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ.
 2022: Победитель конкурса на право получения грантов Президента Российской Федерации по государственной поддержке Ведущих Научных Школ РФ в научном направлении "Медицинские науки". Тема НИР: "Неинвазивные функциональные технологии лучевой медицины в скрининге, ранней диагностике, мониторинге лечения и контроле реабилитации социально значимых заболеваний".
 2019: Благодарность Министра здравоохранения РФ.
 2016—2017: Лауреат Гранта Президента РФ молодым российским учёным — докторам наук. Тема НИР: «Разработка новых лучевых технологий и алгоритмов их применения в 3D-моделировании, диагностике и мониторинге лечения заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области».
 2013—2014: Лауреат Гранта Президента РФ молодым российским учёным — докторам наук. Тема НИР: «Гибридные технологии лучевой диагностики в челюстно-лицевой хирургии».
 2010—2011: Лауреат Гранта Президента РФ молодым российским учёным — кандидатам наук. Тема НИР: «Лучевая диагностика в планировании и контроле хирургической коррекции при заболеваниях челюстно-лицевой области».
 2009: Лауреат Первой премии Невского Радиологического Форума.
 2007: Лауреат Премии молодым учёным им. Ю. Н. Соколова за лучшую научную работу по лучевой диагностике.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики (REJR) http://www.rejr.ru/redaktsiya/serova-natalya-sergeevna.html 
 Её статьи в РИНЦ

Радиологи России
Выпускники РГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Женщины-учёные